„Klan“ е полски сериал, създаден през 22 септември 1997 година.

Сюжет 

Сериал разказва историята на три-поколения от семейството Любич във Варшава.

Актьорски състав

Външни препратки 
  
  
  

Полски сериали